Espadella (Alt Millars), municipi del País Valencià inclòs a la comarca de l'Alt Millars
 Serra de l'Espadella, serralada situada a la comarca valenciana del Baix Maestrat
 Espadella o lliri dels blats (Gladiolus italicus), espècie de gladiol
 Espadella o lliri groc (Iris pseudacorus), espècie perenne de la família de les iridàcies

 Timó d'espadella